Avari ist der Familienname folgender Personen:

 Erick Avari (* 1952), indischer Schauspieler

Die Schriftstellerin Emilie Weber (1841–1903) veröffentlichte unter dem Pseudonym E. Avari.